Río Leiva puede referirse a:
 Río Leiva (Tucapel), un afluente del río Tucapel en la cuenca del río Paicaví;
 Río Leiva (Choapa), o río Chicharra, uno de los formativos del río Choapa.